Interstate 280 kan verwijzen naar meerdere Interstate highways in de Verenigde Staten:
 Interstate 280 (Californië), een freeway van San Francisco naar San Jose
 Interstate 280 (Illinois-Iowa), een deel van de ringweg rond de Quad Cities
 Interstate 280 (New Jersey), een verbinding tussen de I-80 en I-95 in Newark
 Interstate 280 (Ohio), een verbinding tussen de I-80 en I-75 in Toledo
 Interstate 276, vroeger aangeduid als I-280
 Interstate 680 (Iowa–Nebraska), vroeger aangeduid als I-280